Бродар мак Торкайл (умер в 1160 году) — скандинавско-гэльский король Дублина из династии Мак Торкайл (1148—1160), сын Торкайла (Торкелля) и брат Рагналла мак Торкайла (ум. 1146).

Биография 
Представитель рода Мак Торкайл, один из сыновей Торкайла (Торкелля), который упоминается в Анналах Лох Ки в 1133 году.

Рагналл мак Торкайл (погиб в 1146), брат Бродара, был королём Дублина и соправителем Оттара Оттарссона (1142—1148).

В 1148 году дублинский король Оттар Оттарссон был убит представителями рода Мак Торкайл. После гибели Оттара новым королём Дублина стал Бродар мак Торкайл.

В 1160 году, согласно Анналам четырёх мастеров, Анналам Ульстера, Анналам Тигернаха и Анналам Бойла, Бродар мак Торкайл погиб от рук короля Южной Бреги Домналла мак Гилла Сехнайлла.

Источники 
 Downham, C (2007). «Living on the Edge: Scandinavian Dublin in the Twelfth Century». In Smith, BB; Taylor, S; Williams, G. West Over Sea: Studies in Scandinavian Sea-borne Expansion and Settlement before 1300. The Northern World: North Europe and the Baltic c. 400—1700 AD. Peoples, Economics and Cultures (series vol. 31). Leiden: Brill. pp. 33–52. ISBN 978 90 04 15893 1. ISSN 1569—1462.
 Downham, C (2013). «Living on the Edge: Scandinavian Dublin in the Twelfth Century». No Horns on Their Helmets? Essays on the Insular Viking-age. Celtic, Anglo-Saxon, and Scandinavian Studies (series vol. 1). Aberdeen: Centre for Anglo-Saxon Studies and The Centre for Celtic Studies, University of Aberdeen. pp. 157–178. ISBN 978-0-9557720-1-6. ISSN 2051-6509.
 Duffy, S (1992). «Irishmen and Islesmen in the Kingdoms of Dublin and Man, 1052—1171». Ériu (Royal Irish Academy). Vol. 43: 93-133. JSTOR 30007421.

Короли Дублина
Правители Европы XII века